Шельстрат ( или ) — нидерландская фамилия.

Известные носители:
  (1897—1937) — бельгийский футболист.
 Шельстрат, Виктор (род. 1996) — бельгийский боксёр.
  (1649—1692) — нидерландский католический богослов.